

Itália 
Castellammare del Golfo — comuna na Sicília
Castellammare di Stabia — comuna na Campânia

Ver também 
Castello a Mare (Palermo) — antiga fortificação na cidade de Palermo, Sicília

Desambiguações de topônimos